Macrothele wuliangensis est une espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Macrothelidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Yunnan en Chine. Elle se rencontre dans les xians de Jingdong et de Zhenyuan.

Description 
Le mâle holotype mesure  et la femelle paratype .

Systématique et taxinomie 
Cette espèce a été décrite par Wu et Yang en 2022.

Étymologie 
Son nom d'espèce, composé de wuliang et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, Wuliang.

Publication originale 
 Wu, Li, Yang & Yang, 2022 : « Two new species of the genus Macrothele Ausserer, 1871 (Araneae, Macrothelidae) from China. » Biodiversity Data Journal, , ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Macrothelidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Yunnan